Dieser Artikel bietet eine Übersicht der teilnehmenden Fußballmannschaften des Baltic Cup 2022. Die Mannschaften sind alphabetisch sortiert.

Teilnehmer

Estland 
Der estnische Nationaltrainer Thomas Häberli nominierte 24 Spieler.

Island 
Der isländische Nationaltrainer Arnar Viðarsson nominierte 23 Spieler.

Lettland 
Der lettische Nationaltrainer Dainis Kazakevičs nominierte 24 Spieler.

Litauen 
Der litauische Nationaltrainer Reinhold Breu nominierte 21 Spieler.

Einzelnachweise 

Baltic Cup
Kaderliste